Сьюзен Сайделман (родилась 11 декабря 1952, Филадельфия, США) — американский кинорежиссёр.

Биография 
Сьюзен Сайделман — одна из самых известных женщин-режиссёров Америки в 1980-х гг.

Окончила Школу в Абингтоне и продолжила обучение в Университете Дрексель, в родной Филадельфии, где изучала моду и искусство.

Первый фильм сняла в кинематографической школе при Нью-Йоркском университете, фильм Smithereens («Осколки») был оценён по-достоинству на кинофестивалях и получил приз Академии киноискусств в  году (сценарий Рона Нисванера). Затем был снят удачный фильм с Мадонной в главной роли и ещё несколько менее бюджетных фильмов. Шумный успех режиссёру принёс снятый в  году сериал «Секс в большом городе».

Фильмография 
  — Осколки / Smithereens
  — Отчаянно ищу Сьюзен / Desperately Seeking Susan  — Как создать идеал / Making Mr. Right  — Плюшка / Cookie  — Дьяволица / She-Devil
  — Голландский мастер / The Dutch Master (короткометражный)
  — Босой руководитель / The Barefoot Executive 
  — Эротические истории / Tales of Erotica
 — — Секс в большом городе / Sex and the City (сериал)
  —  / A Cooler Climate
  — Полдень с Гауди / Gaudi Afternoon
  — Власть и прелесть / Power and Beauty
  — Ранчо / The Ranch
  — Стелла / Stella 
  — Бойнтон Бич / The Boynton Beach Bereavement Club
  — Музыкальные стулья / Musical Chairs 
  — Приливы / The Hot Flashes

Ссылки 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1952 году
Родившиеся в Филадельфии
Кинорежиссёры США
Режиссёры телевидения США